En Pologne, Olszak peut désigner :

 Olszak, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Olszak, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Olszak, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.